

Toponymes
 Les Grangettes est une commune française, située dans le département du Doubs et la région Franche-Comté.
 Les Grangettes est une zone naturelle protégée à l'embouchure du Rhône dans le lac Léman, sur la commune de Noville, canton de Vaud en Suisse.

De nombreux lieux-dits portent ce nom, comme sur la commune de Pizy, canton de Vaud en Suisse.

Voir aussi